West Is West – cortometraggio del 1917 prodotto dalla A. Kay Company
West Is West – film del 1920 diretto da Val Paul
West Is West – cortometraggio del 1922 diretto da George Marshall
West Is West – cortometraggio del 1923 diretto da Fred Hibbard
West Is West – cortometraggio del 1925 prodotto dalla Cumberland Productions
West Is West – film del 1987 diretto da David Rathod
West Is West – film del 2010 diretto da Andy De Emmony